Gandino peut désigner :

 Gandino, commune italienne de la province de Bergame dans la région Lombardie ;

 Antonio Gandino, peintre italien de l'époque maniériste (transition entre la peinture de la Renaissance et la peinture baroque).